Marina Bay - zatoka w Singapurze
  - zatoka na Gibraltarze
 Marina Bay Street Circuit